Zentrum für interkulturelles Lernen (ZIL)
 ZiŁ